Omittosagitta diaphana är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kassatkina 1995. Omittosagitta diaphana ingår i släktet Omittosagitta och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
diaphana